Епи́скоп Вике́нтий (в миру Василий Семёнович Никитин; 28 мая 1892, село Замолодино, Костромской уезд, Костромская губерния — 12 или 13 апреля 1938, Москва) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Кавказский, местоблюститель архиепископского престола (1935—1938).

Биография 
Родился 28 мая 1892 году селе Замолодино Костромской губернии. Его отец, купец Семён Никитин, хорошо знавший историю старообрядчества и ревностно относившийся к Церкви, привил мальчику глубокий интерес к русской старине, к древлеправославной вере… Его матерью была пленённая на русско-турецкой войне 1877—1878 годов турчанка, принявшая православие.

Достаток позволил дать детям хорошее образование. А в 1906 году купец отправил сына Василия учиться в Москву, в Старообрядческое городское училище.

Завершив обучение в 1910 году, Василий возвратился в Кострому, где начал давать уроки русского языка. В 1912 году Василий переехал в село Очёр Пермской губернии, где стараниями местных старообрядцев был построен храм, а при нём открыта школа, в которой Василий Никитин в течение года учителем младших классов.

В 1913 году Василий уехал в Москву и поступил в недавно открывшийся Старообрядческий богословско-учительский институт, а по его окончании в сентябре 1916 году в звании рядового призван в армию рядовым и отправлен на Австрийский фронт. Благодаря хорошему образованию был определён писарем в штаб.

Демобилизовался в декабре 1917 года в звании писаря. В феврале он вернулся в Кострому. Здесь он женился на Марье Ивановне Моховой, дочери плотника из Ярославской губернии, руководительнице хора костромского старообрядческого храма. Хотя Марья и была на три года старше супруга, жили они душа в душу.

В Костроме Василий в 1918—1919 годы работал библиотекарем, потом учителем в Костроме, в школе первой ступени. Продолжил своё образование, окончив годичные учительские курсы и получив звание «учителя первой степени». В июне 1919 года у молодых супругов родился первенец — дочь Калерия.

В августе 1919 года призван в Красную армию, был учителем неграмотных красноармейцев при Костромском конском запасе, откуда и демобилизовался в апреле 1921 года.

На следующий день после увольнения из армии Василий был рукоположен в сан священника для прихода села Куниково Костромской губернии.

В феврале 1925 года по рекомендации епископа Геронтия переведён в Москву, к храмам Рогожского кладбища.

В январе 1926 году его жена скончалась от саркомы, оставив двоих детей. Горе отца Василия было безмерно, он сильно похудел, осунулся, почернел лицом. Часто ходил на могилу жены и плакал.

В сентябре 1928 года состоялся последний перед многолетним перерывом Освященный собор. На этом Соборе Василию было предложено принять архиерейский сан. Он отказывался, но соборяне, в числе которых был и его отец, уговорили его. Было решено, что он возглавит Кавказскую епархию вместо скончавшегося епископа Феодосия (Монокова). Смиренно соглашаясь, отец Василий со слезами умолял: «Только не оставьте моих детей!»

а, в период работы Освященного Собора, принял иноческий постриг с наречением имени Викентий, а а хиротонисан во епископа Кавказского. После Собора отправился в свою епархию, поселился в Ессентуках при церковной сторожке старообрядческого храма.

13 апреля 1932 года был арестован и обвинен в «создании и руководстве Северо-Кавказским филиалом Всесоюзной контрреволюционной организации старообрядцев». Он якобы «подготавливал вооруженное восстание против советской власти, для чего члены организации хранили огнестрельное оружие и боеприпасы, вел шпионскую деятельность в пользу Румынии, воспитывал молодежь в антисоветском духе, агитировал против колхозов, распространял и хранил антисоветскую литературу, а также портрет бывшего царя Николая II. Распространял слухи о скорой интервенции японцев. Агитировал молодежь против вступления в комсомол и Красную армию». Осуждён на десять лет лишения свободы. Наказание отбывал в Свирских исправительных лагерях.

В сентябре 1933 года досрочно освобождён из-за болезни ног, полученной ещё на службе в армии. С осени 1934 года проживал в Москве, имея столичную прописку. Служил не только в Покровском соборе на Рогожском кладбище, но и во всех уцелевших старообрядческих храмах. Поскольку в 1934 году скончался архиепископ Московский и всея Руси Мелетий (Картушин), а созывать Освященный Собор для выборов нового предстоятеля по условиям того времени было невозможно, между епископами началась переписка с целью избрания местоблюстителя. Выборы местоблюстителя были организованы Московской старообрядческой общиной, в них участвовали представители приходов Московской области и епископы, которые переписывались друг с другом и общиной, обсуждая кандидатов. В феврале 1935 года после длительной переписки утверждён местоблюстителем Московского архиепископского престола.

Секретарь Московской Архиепископии Галина Мариничева в своих воспоминаниях писала: «Условия жизни ему достались тяжелейшие, негде было и главу приклонить. Тем не менее он принимал участие в богослужениях в уцелевших московских храмах на Рогожском кладбище, на Тверской, на Апухтинке и в самый острый период антирелигиозных гонений находил мужество после богослужений говорить проповеди, которые были струёй свежего воздуха в удушающей атмосфере распространявшегося безверия… Его речь была продуманной, немногословной, серьёзной и доступной для понимания каждого слушающего. Авторитетом среди верующих он пользовался огромным, народ его почитал и любил».

В газете «Известия» от 30 января 1938 года была опубликована клеветническая статья некоего А. Юрина «Архиепископ всея Руси». В статье епископ Викентий обвинялся во всех мыслимых и немыслимых грехах: он бывший белогвардейский офицер, церковный карьерист, погубивший жену ради архиерейского сана, румынский шпион, горький пьяница, дебошир и пр.

5 марта 1938 года, епископ Викентий был арестован и доставлен во внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянской площади в Москве. Через несколько дней его перевели в Бутырскую тюрьму, затем в Лефортовскую. Здесь после очередного допроса в ночь с 12 на 13 апреля он скончался от кровоизлияния в мозг. Тело было увезено в крематорий Донского кладбища, прах захоронен в общей могиле.

В 1990 году Генеральной прокуратурой епископ Викентий был реабилитирован.

Примечания

Литература 
 

Епископы Русской православной старообрядческой церкви
Умершие от инсульта
Похороненные в общих могилах Донского кладбища